Серге́й Ви́кторович Чижо́в () — российский государственный деятель, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации IV—VII созывов.

С сентября 2002 года — член Всероссийской политической партии «Единая Россия». С 2003 года — член Политсовета Воронежского регионального отделения. 2003—2015 годы — член депутации Государственной Думы в постоянных делегациях ФС РФ в Парламентской Ассамблее Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Член Комитета по бюджету и налогам. В Госдуме VII созыва председатель подкомитета по таможенно-тарифному регулированию.

Из-за вторжения России на Украину, находится под международными санкциями Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран

Детские и юношеские годы 
Родился в семье военнослужащего, когда его отец проходил обучение в Академии имени проф. Н. Е. Жуковского в Москве. С 1975 года по настоящее время Сергей Викторович живёт и работает в Воронеже. В 1979 году окончил среднюю школу № 19 города Воронежа.

Образование 
В 1982 году окончил ПТУ № 14 Воронежа по специальности «Машинист бульдозера, автогрейдера 5-го разряда».  В 1991 году в Московском коммерческом институте получил специальность «Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами».

В 2003 году в Российской академии государственной службы при Президенте РФ (Воронежский филиал) получил диплом по специальности «Государственное и муниципальное управление» с присуждением квалификации «менеджер». В 2007 году окончил Дипломатическую академию МИД России по специальности «Мировая экономика» с присуждением квалификации «экономист».

Трудовая деятельность 
С 1982 по 1984 год проходил срочную службу в Советской Армии. С 1986 по 1989 год работал в магазине-салоне «Электроника» продавцом, кладовщиком. Позже работал в научно-техническом «Новатор» товароведом (1989-1990), в малом предприятии «Старт» прорабом (1990-1991).

С 1991 по 1995 год Сергей Чижов работал директором частного предприятия «Канон-1», с 1995 по 1997 год работал в АООТ ФМС «Электроника» консультантом по хозяйственной деятельности.

В 1997 году избран депутатом Муниципального совета Воронежа. В 1997 году основал воронежскую Ассоциацию по развитию экономики «Мегаполис», которая в 2003 году была переименована в Ассоциацию «Галерея Чижова».

В декабре 2001 года избран в Воронежскую областную думу по избирательному округ №14

С сентября 2002 года — член Всероссийской политической партии «Единая Россия».

В октябре 2003 года по инициативе Сергея Чижова был открыт некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова».

2003—2007 — депутат Государственной Думы ФС РФ четвёртого созыва от партии «Единая Россия»

2007—2011 — депутат Государственной Думы ФС РФ пятого созыва от партии «Единая Россия».

2011—2016 — депутат Государственной Думы ФС РФ шестого созыва от партии «Единая Россия» (Воронежская область). Член Комитета по бюджету и налогам, член трех подкомитетов: по налоговому законодательству; по федеральному бюджету, совершенствованию бюджетного законодательства, межбюджетным отношениям и финансовому контролю за использованием средств, выделенных на обеспечение деятельности Государственной Думы; по бюджетам государственных внебюджетных фондов; член Трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений; член Комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности; председатель Подкомитета по денежно-кредитной политике, валютному регулированию и деятельности Центрального Банка. Руководитель секции по бюджету, налогам и финансовым рынкам экспертно-консультативного совета фракции «Единая Россия» в Государственной Думе

18 сентября 2016 года избран депутатом Государственной думы Российской Федерации VII созыва по 88 Правобережному одномандатному избирательному округу, Воронежская область (был выдвинут от партии «Единая Россия»).
Член Комитета по бюджету и налогам, председатель подкомитета по таможенно-тарифному регулированию. С 2018 года — заместитель руководителя Межрегионального координационного совета Центрального федерального округа партии «Единая Россия».

Законотворческая деятельность 
С 2003 по 2019 год, в течение исполнения полномочий депутата Государственной Думы IV, V, VI и VII созывов, выступил автором и соавтором 271 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

Санкции 
23 февраля 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, включён в санкционный список Евросоюза, так как «поддерживал и проводил действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, которые еще больше дестабилизируют Украину».

Позднее, по аналогичным основаниям, включён в санкционные списки США, Велико­британии, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины и Новой Зеландии.

Награды 

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (2016)
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2007)
 Медаль «За содружество во имя спасения» МЧС России (2014)
 Медаль «100 лет Военно-воздушным силам» Министерства обороны Российской Федерации (2012)
 Почётный знак правительства Воронежской области «Благодарность от земли Воронежской» (2014)
 Почётный знак Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма» (2013)
 Памятная медаль и нагрудный знак «100 лет Государственной Думе» (2006)
 Благодарность от Президента РФ В. В. Путина (2019)
 Благодарственное письмо от Президента РФ В. В. Путина (2018, 2015, 2006)
 Благодарность Председателя Государственной Думы (2016, 2008)
 Благодарность Министра финансов Российской Федерации (2018, 2016, 2013, 2006)
 Благодарность от Губернатора Воронежской области (2013, 2012, 2012)
 Памятные часы от Министра обороны Российской Федерации С. К. Шойгу
 Именные наручные часы от Губернатора Воронежской области А. В. Гордеева (2015)

Семья 
Разведен, воспитывает 2 детей.

Увлечения 
Увлекается фотографией, активными техническими видами спорта, плаваньем[источник?]

Примечания

Ссылки 

 Сайт депутата Сергея Чижова.
 Профиль VII созыва, VI созыва, V созыва, IV созыва на портале Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Выпускники Российского экономического университета имени Плеханова
Выпускники Российской академии государственной службы
Выпускники Дипломатической академии МИД РФ
Члены «Единой России»
Депутаты Государственной думы Российской Федерации IV созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации V созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VII созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VIII созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Депутаты Воронежской областной думы
Депутаты Воронежской городской думы
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине